Edmore Sibanda (Mvuma, 1 de janeiro de 1987) é um goleiro zimbabuense que atua no futebol sul-africano, no Golden Arrows. Conquistou uma Liga do Zimbábue e a Taça COSAFA.

Futebolistas do Zimbábue
Goleiros de Zimbabwe
Jogadores da Seleção Zimbabuense de Futebol
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 2019